A Női labdarúgó Bundesliga Németország női labdarúgó bajnoksága, amelyet a férfi Bundesliga mintájára alapítottak 1990-ben. A bajnokságból 4 különböző csapat 9 alkalommal nyerte meg az UEFA Női Bajnokok Ligája, illetve női UEFA-kupa sorozatait. Európa legsikeresebb női labdarúgó bajnoksága.

A 2022–23-as szezon résztvevői

A Bundesliga bajnokai 
Lásd még: Német női Bundesliga bajnokok

1990-1997 
1990 és 1997 között a német női első osztály területi alapon két csoportra volt bontva, egy északira (Bundesliga Nord) és egy délire (Bundesliga Süd). A két Bundesliga bajnoka és ezüstérmese a bajnokság végén induló egyenes kieséses szakaszban döntötte el a német bajnoki cím sorsát.

1997 után 
1997 nyarán a német labdarúgó szövetség a versenyképesség növelése érdekében egyesítette a két területi csoportot létrehozva ezzel az egységes Bundesligát.

Gólkirálynők

További információk 
 A Német Labdarúgó Szövetség (DFB) női labdarúgással kapcsolatos részlege

Jegyzetek 

Női labdarúgó-bajnokságok
Labdarúgóbajnokság 1